Banín – comune della Repubblica Ceca del distretto di Svitavy
 Banin – villaggio siriano nel distretto di Ariha
 Tal Banin (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
 Umm ul-Banin (... – 684) – moglie di ʿAlī ibn Abī Ṭālib